Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1992 avgjordes i Maribor i Slovenien under perioden 25 februari-1 mars 1992 och var det elfte världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat damer

Resultat herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1992 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1991/1992
Internationella sportevenemang i Slovenien
1992 i Slovenien
Alpin skidsport i Slovenien
Sport i Maribor
1992